John Digby kan syfta på bland andra:

* John Digby (1508–1548), engelsk politiker
 John Digby, 1:e earl av Bristol (1580–1653), engelsk peer
 John Digby, 3:e earl av Bristol (1634–1698), engelsk peer
 John Digby (1618–1664), engelsk politiker
 John Digby (1668–1728), engelsk politiker